Mari Eder z domu Laukkanen (ur. 9 listopada 1987 w Eno) – fińska biathlonistka i biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Kontiolahden Urheilijat.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Mari Eder pojawiła się w 2005 roku, podczas biathlonowych mistrzostw świata juniorów w Kontiolahti, gdzie w kategorii juniorek młodszych zajęła między innymi czwarte miejsce w sztafecie i dwudzieste w biegu pościgowym. Jeszcze trzykrotnie startowała na imprezach tego cyklu, najlepszy wynik osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Presque Isle w 2006 roku, gdzie była czwarta w biegu pościgowym. W Pucharze Świata w biathlonie zadebiutowała 30 listopada 2007 roku w Kontiolahti, zajmując 79. miejsce w sprincie. Pierwsze punkty zdobyła 13 marca 2008 roku w Oslo, gdzie zajęła 26. miejsce w sprincie. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2011/2012, który ukończyła na 36. pozycji. Kilkakrotnie startowała na mistrzostwach świata, najlepszy wynik osiągając podczas rozgrywanych w 2012 roku mistrzostw w Ruhpolding, gdzie była piętnasta w sprincie. W 2010 roku brała udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, zajmując 68. miejsce w sprincie i 43. miejsce w biegu indywidualnym.

Równocześnie Eder startuje w biegach narciarskich. W 2007 roku wystartowała w biegu na 5 km techniką dowolną na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, zajmując jedenaste miejsce. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta Finka zdobyła brązowy medal w sprincie stylem dowolnym. W tej samej konkurencji zdobyła ponadto srebrny medal na MŚ młodzieżowców w Praz de Lys-Sommand w 2009 roku, a na MŚ młodzieżowców w Hinterzarten w 2010 roku była najlepsza. W Pucharze Świata w biegach narciarskich zadebiutowała 1 marca 2008 roku w Lahti, gdzie zajęła 23. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tym samym już w swoim debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty. Jak dotąd nie stała na podium zawodów PŚ, jej najlepszym wynikiem jest piąte miejsce w sprincie stylem dowolnym wywalczone 1 lutego 2013 roku w Soczi. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadła w sezonie 2012/2013, który ukończyła na 70. pozycji. Na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w 2017 roku w Lahti zajęła 8. miejsce w sprincie techniką dowolną.

Po sezonie 2022/2023 postanowiła zakończyć sportową karierę.

Osiągnięcia (Biathlon)

Igrzyska olimpijskie

Starty M. Laukkanen na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M.Laukkanen na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Letnie Mistrzostwa Świata 
  Otepää 2016 – Sztafeta mieszana 
  Otepää 2016 – Sprint (6. miejsce)
  Otepää 2016 – Bieg Pościgowy (7. miejsce)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach chronologicznie

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Osiągnięcia (Biegi narciarskie)

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Fińskie biathlonistki
Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1987